Eatonville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Eatonville (Florida)
Eatonville (Washington)